Cuxac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Cuxac-Cabardès, departementet Aude i regionen Occitanien,

Mexiko 

 Cuxac, Mexiko, ort, Puebla, Ixtacamaxtitlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar